Widerstandseinheit bezeichnet

 den Widerstandswert gegen Einbruchdiebstahl von Erzeugnissen des Geldschrank- und Tresorbaus, siehe Tresor#Aufbruchssicherheit
 in der Elektrotechnik
 die Einheit des elektrischen Widerstandes, siehe Ohm
 sowie eine historisch vorgeschlagene Einheit des elektrischen Widerstandes, siehe Jacobische Widerstandseinheit
 sowie militärische Einheiten, deren Aufgabe das Leisten von Widerstand war